Asgeir Volden Snekvik – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese, centrocampista
 Brit Volden – sportivo norvegese specializzato in orienteering
 Lars Volden – hockeista su ghiaccio norvegese